

Patronymes 
Svetlov (masculin ; ) ou Svetlova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Svetlov (1903-1964), poète soviétique.
 Sergueï Svetlov (1961), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe